Карл Кунце (; , Трир, Пруссия, — , Делич, Германия) — немецкий композитор и музыкант.

Написал около 300 произведений; хоры для мужских голосов, песни, увертюры, марши, мотеты. Его оперетта «В горах» была поставлена в Дессау в 1875 году. Кунце также был в своё время весьма известным в Германии дирижёром.

Примечания

Литература 
 

Композиторы Германии
Дирижёры Германии
Академические музыканты Германии
Композиторы по алфавиту